Jaschke ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Jaschke (* 1974); Filmregisseur (Die Unbedingten, Ludenmann macht fertig)
 Arthur Jaschke (1902–1992), deutscher Schauspieler
 Bruno Jaschke (* 1958), österreichischer Schriftsteller und Journalist
 Clara Jaschke (um 1847–1912), deutsche Eisenbahnerin und Feministin
 Erich Jaschke (1890–1961), deutscher General der Infanterie

 Franz Ignaz Jaschke (1724–1775), slowakischer Botaniker und Mediziner, siehe unter Fra Cyprian
 Gerhard Jaschke (* 1949), österreichischer Autor und Herausgeber
 Günter Jaschke (1921–1985), deutscher Politiker (SPD)
 Hans-Gerd Jaschke (* 1952), deutscher Politikwissenschaftler
 Hans-Jochen Jaschke (* 1941), deutscher katholischer Geistlicher, emeritierter Weihbischof in Hamburg

 Horst Jaschke (1931–1968), deutscher Fußballspieler
 Julia Jaschke (* 1970), deutsche Schauspielerin
 Paul Jaschke (1966–2019), deutscher Fußballspieler
 Peter Jaschke (* 1952), deutscher Handballspieler
 Pranav Sinah-Edler von Jaschke (1951–2015), britischer Biochemiker und Mediziner
 Rudolf von Jaschke (1881–1963), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer
 Siegfried Jaschke (* 1939), deutscher Politiker (CDU)

Kunstfigur:
 Marlene Jaschke, Bühnenfigur der Kabarettistin Jutta Wübbe

Siehe auch:
 Jaksche
 Jäschke